Sezon (2002) był 58. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 13 kwietnia 2002 i trwały do 27 października 2002. Tytuł obroniła drużyna Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Harald Martin Brattbakk, który w barwach klubu Rosenborg BK strzelił 17 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 2 listopada 2002Sandefjord Fotball - SK Brann 0-0
 6 listopada 2002SK Brann - Sandefjord Fotball 2-1

Zespół SK Brann utrzymał się w I lidze.

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2002 w piłce nożnej
2002 w Norwegii